«» () — казка Ганса Крістіана Андресена 1845 року.
 «» () — американський бродвейський мюзикл 1993 року.

Фільми 

 «Червоні черевички» — британський музичний фільм 1948 року, реж. Майкл Павелл, Емерик Прессбургер.
 «Червоні черевички» — український телевізійний фільм 1986 року, реж. Борис Небієрідзе.
 «Червоні черевички» — південнокорейський фільм-трилер 2005 року, реж. Кім Йон-гюн